Oberlin (Kansas)
 Oberlin (Louisiana)
 Oberlin (Ohio)
 Bressler-Enhaut-Oberlin, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània 
 Jérémie-Jacques Oberlin (Estrasburg, 1735 - 1806), filòleg i arqueòleg alsacià